Андре́й Ким: Ким, Андрей Вилориевич (род. 1977) — председатель Верховного суда Донецкой Народной Республики.
 Ким, Андрей Иванович (1915—1993) — советский учёный.